Mills Peak steht für:

* Mills Peak (Südgeorgien), Berg auf der Insel Südgeorgien
 Mills Peak (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika